Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1991 de l’US Open de tennis qui est disputé du 26 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Pam Shriver et Natasha Zvereva battent Jana Novotná et Larisa Savchenko-Neiland en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA. Pam Shriver remporte là son  et dernier titre du grand chelem en double dames.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1991
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en août 1991
Tennis en septembre 1991